| mål         = {{#expr:
 46 +
 36 +
 31}}
| publik      =
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (2:a titeln)
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| medalj3     = 
| medalj3text = 
| medalj4     = Fyra
| medalj4text = 
| föregående  = 
| följande    = 
}}
Sydostasiatiska mästerskapet i fotboll 2004 var det 5:e Sydostasiatiska mästerskapet. Mästerskapet spelades i Malaysia och Vietnam. Turneringen vanns av  som tog sin andra mästerskapstitel då man i finalen besegrade .

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
 Officiell hemsida
 Rsssf.com

2004
Fotbollsåret 2004
2004 i Malaysia
2004 i Vietnam
Internationella sportevenemang i Malaysia
Internationella sportevenemang i Vietnam